Sam Querrey era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Jahor Herasimaŭ.

In finale Fabio Fognini ha battuto Juan Martín del Potro con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Juan Martín del Potro (finale)
  Fabio Fognini (campione)
  Damir Džumhur (semifinale)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)

 Sam Querrey (secondo turno)
 Ryan Harrison (ritirato)
 Taylor Fritz (secondo turno)
 Feliciano López (secondo turno)

Wild card 

  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Lucas Gómez (primo turno)

 Thanasi Kokkinakis (primo turno)

Qualificati 

  Marcos Giron (secondo turno)
  Mohamed Safwat (primo turno)

 Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
 Takanyi Garanganga (primo turno)

Lucky loser 
  Daniel Elahi Galán (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2018